Michael Jackson (1958 - 2009) - amerykański piosenkarz muzyki pop, R&B, soul, rock i funk, autor tekstów, artysta estradowy, tancerz, aktor, kompozytor i filantrop
 Michael Jackson (1942 - 2007) - brytyjski dziennikarz, krytyk literacki i pisarz

Zobacz też 
 Mick Jackson (ur. 1943) - Brytyjski reżyser filmowy i telewizyjny